Вайтенс () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вайтенс, Андрей Петрович (1878—1940) — архитектор.
 Вайтенс, Андрей Георгиевич (род. 1947) — советский архитектор.
 Вайтенс, Зико (род. 1991) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.